Nikokrates () ist der Name von

 Nikokrates (Archon), athenischer Archon im Jahr 333/32 v. Chr.
 Nikokrates (Toreut), griechischer Toreut, der am Athener Parthenon mitarbeitete
 Nikokrates (Tyrann), Tyrann der griechischen Stadt Kyrene in Nordafrika Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr.